

Atlantique nord 

Le nom Michael désigne au moins trois cyclones tropicaux depuis l'an 2000. Il s'agit de :

 Ouragan Michael (2000) : le dix-septième système tropical, le treizième à recevoir un nom et le huitième ouragan de la saison cyclonique 2000. De catégorie 2 à son maximum d'intensité, il affecta une bonne partie des provinces de l'Atlantique du Canada et de l'État du Maine aux États-Unis mais ne causa que des dégâts mineurs ;
 Ouragan Michael (2012) : Ouragan majeur de catégorie 3 dans l'échelle de Saffir-Simpson qui passa toute sa vie en mer et ne fit aucun dégât ;
 Ouragan Michael de 2018 : Ouragan s'étant formé près du Yucatán et s'intensifiant dans le golfe du Mexique pour atteindre la catégorie 5 avant de toucher la côte du panhandle de Floride. À cause des dommages et décès causés, le nom fut retiré des listes subséquentes d'ouragans.

Ouragan homonyme